Fenolhet ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Fenouillet (Haute-Garonne)
 Fenouillet (Pyrénées-Orientales)
 Fenouillet-du-Razès